Карбонара има више значења:
 Карбонара (Казерта)
 Карбонара (Ферара)
 Карбонара (Падова)
 Карбонара (Пезаро и Урбино)
 Карбонара (Ређо ди Калабрија)
 Карбонара (Виченца)